Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Cardiff, en l'honneur de Cardiff, capitale du pays de Galles :
 le , un navire de 24 canons, anciennement le bateau danois Fortune. Capturé par le HMS Tiger en 1652, il est revendu en 1658 ;
 le , un croiseur léger de  lancé en 1917 et envoyé à la casse en 1946 ;
 le , un destroyer de Type 42 lancé en 1974.  Impliqué dans la guerre des Malouines et dans la guerre du Golfe, il participe à la préparation de la guerre en Irak. Retiré du service en 2005, il est revendu pour démolition.

Cardiff